Pozzuolo kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Pozzuolo del Friuli, kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine, 
 Pozzuolo (ort i Italien), Umbrien, Provincia di Perugia, 
 Pozzuolo Martesana, en ort och kommun i storstadsregionen Milano i regionen Lombardiet i Italien.

Robotskapade Italienförgreningar